Tadeo, nombre masculino de origen griego, término proveniente del idioma arameo, significa el valiente, hombre de pecho robusto, hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Judas Tadeo (s. I), apóstol de Jesús de Nazaret.
 Tadeo Acuña (s. XIX), gobernador de Catamarca, Argentina;
 Tadeo Alderotti (s.XIII), médico italiano;
 Tadeo Amorena (s. XIX),  pintor y artesano navarro;
 Tadeo Dávila, abogado boliviano del s.XIX;
 Tadeo de Niza, historiador indígena de México del siglo XVI;
 Tadeo Ortega (s.XIII), organero burgalés;
 Tadeo de Edesa (s. I), uno de los setenta discípulos de Jesús;
 Tadeo Portales y Borda, noble chileno del siglo XVIII;
 Tadeo de Wiesent (s. XIX), médico naturista alemán;

Personajes ficticios 
 Tadeo Jones (desambiguación)

Enlaces externos 

Nombres masculinos